Le traité de Minsk peut désigner pas moins de cinq accords, traités, ou protocoles, établis et signés à Minsk ou dans la région de Minsk (en Biélorussie), respectivement en 1991, 1994, 1995, 2014 et 2015 :

 L'accord de Minsk de 1991, ou accord de Belovej, un traité politico-militaire signé le  près de Minsk, entérinant le début de la dislocation de l'Union soviétique et faisant naître la Communauté des États indépendants (CEI) ;
 Le traité de Minsk de 1994, dans la guerre du Haut-Karabagh (région du Sud-Ouest de l'Azerbaïdjan), traité de paix signé à Minsk en , avec médiation du groupe de Minsk, créé dès 1992 par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour gérer cette guerre du Haut-Karabagh ;
 Le traité de sécurité collective de 1995 (TSC), un traité de défense commune des frontières extérieures, signé à Minsk pour cinq ans le , entre sept États : la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Arménie et la Géorgie ; renouvelé pour cinq ans le , entre la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, et l'Arménie ;
 Le premier protocole de Minsk de 2014, un accord de paix du  pour stopper la guerre en Ukraine orientale entre citoyens ukrainiens, les uns pro-ukrainiens et les autres pro-russes ; les pourparlers de paix qui se sont poursuivis à Minsk ont été suspendus le  ;
 Le second protocole de Minsk de 2015 ou « », un nouvel accord de paix établi en treize points et signé le , entre le gouvernement de Kiev et les deux chefs séparatistes pro-russes, pour mettre fin à la guerre du Donbass.

Notes et références 

Homonymie historique
Minsk